Воро́нье — топоним:

Гидроним:
 Воронье (водохранилище) (Большое) — водохранилище в Карелии, на реке Нижняя Охта.
 Воронье (озеро, Алтайский край) — озеро в Алтайском крае.
 Воронье (озеро, Архангельская область) — озеро в Архангельской области.
 Воронье (озеро, Калининградская область) (Воринен зее) — озеро в Калининградской области.
 Воронье (озеро, Беломорский район) — озеро в  Беломорском районе Карелии.
 Воронье (озеро, Лоухский район) — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Воронье (озеро, Выборгский район) — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.
 Воронье (озеро, Подпорожский район) — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.

Ойконим:
 Воронье — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Воронье — деревня в Кильмезском районе Кировской области.
 Воронье — деревня в составе города Киров Кировской области.
 Воронье — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Воронье — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Воронье — село в Судиславском районе Костромской области.
 Воронье — село в Мокшанском районе Пензенской области.

См. также 
 Вороньё
 Воронья (значения)